

Patronyme 

 Alfons Walde (1891–1958)
 Aloïs Walde (1869–1924), un spécialiste autrichien des Langues indo-européennes.
  (né en 1985), footballeur norvégien.
  (1886–1938)
  (1855–1906)
  (* 1960)
  (* 1945)
  (1949–2011)
  (* 1940)
 Hans-Joachim Walde (1942–2013), un athlète allemand spécialiste du décathlon.
  (* 1964), une journaliste allemande.
  (1858–1931)
  (* 1945), politicien allemand.
  (1926–2010), politicien allemand.

Toponyme 

 , Ortsteil von Halver, Deutschland
 Laab im Walde, commune autrichienne
 Kirchberg am Walde, ville d'Autriche
 , Hofschaft in Radevormwald, Deutschland
 Walde, Siedlung der Einwohnergemeinde Schmiedrued, Schweiz
 Walde, Dorf der Gemeinde St. Gallenkappel, Schweiz

Voir aussi

Source de la traduction